Pierre VII El-Gawly d'Alexandrie, patriarche copte orthodoxe d'Alexandrie
 Pierre VII Papapetrou d'Alexandrie, patriarche grec-orthodoxe d'Alexandrie